Die BDO World Professional Darts Championship 2020 war die 43. und gleichzeitig letzte Ausgabe der von der British Darts Organisation durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft, die vom 4. bis zum 12. Januar 2020 im Indigo, einem Club innerhalb des The O2 in London (England) ausgetragen wurde. Für Männer und Frauen wurden separate Wettkämpfe veranstaltet.

Titelverteidiger Glen Durrant nahm nach seinem Wechsel 2019 zur Professional Darts Corporation nicht teil. Durrants Nachfolger als Herren-Weltmeister wurde der Waliser Wayne Warren, der im Finale Jim Williams mit 7:4 Sets besiegte. Die Titelverteidigerin bei den Damen, Mikuru Suzuki, konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen, indem sie Lisa Ashton mit 3:0 schlug.

Männer

Format und Qualifikation 

40 Spieler nahmen an der 43. Ausgabe der BDO World Darts Championship teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 27 besten Akteure. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Sieger des Winmau World Master, acht regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Die 16 besten Spieler der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Die Spieler auf den Weltranglistenplätzen 17 bis 24 wurden im Voraus des Turniers diesen Spielern in Runde 1 zugelost. Die restlichen Spieler mussten vor dem Einzug in die 1. Runde eine Vorrunde durchlaufen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigte ein Spieler drei Legs, wobei in einem etwaigen Entscheidungssatz mit einem Abstand von zwei Legs gewonnen werden musste. In der Vorrunde und der 1. Runde wurden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Achtelfinale wurde im Modus Best of 7 und das Viertelfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Für das Gewinnen des Halbfinals waren anschließend sechs Sätze (Modus Best of 11) notwendig, während im Finale im Best of 13-Modus gespielt wurde.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer

BDO Invitation Table
  Gary Stone
  Leighton Bennett
  Chris Landman
  Michael Unterbuchner
  Dennie Olde Kalter
  Gino Vos
  Martin Adams
  Sebastian Steyer
  Simon Stainton
  Brian Raman
  Ross Montgomery

WDF Regionale Qualifikanten
  Justin Thompson
  Andreas Harrysson
  Paul Hogan
  David Cameron
  Gabriel Pascaru
  Darren Herewini
  Joe Chaney
  Thibault Tricole

Sieger der World Masters 2019
  John O’Shea

Sieger des Qualifikationsturniers
  Nick Fulwell
  Justin Hood
  Scott Williams
  Ben Hazel

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde insgesamt in diesem Jahr stark eingekürzt. Während im Vorjahr noch insgesamt £ 300.000 ausgelobt wurden, betrug es im Jahr 2020 nur noch £ 127.000.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Die Auslosung der Vorrunde und der 1. Runde fand am 2. November 2019 statt. Parallel zu den Partien der 1. Runde wurden an den ersten drei Turniertagen auch die Vorrundenspiele im Modus Best of 5 Sets ausgetragen.

Vorrunde

Finalrunde

Finale

Frauen

Format und Qualifikation 

Am Damenturnier nahmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Teilnahmeberechtigt waren die 14 bestplatzierten Spielerinnen im BDO Invitation Table. Hinzu kamen zwei weitere Spielerinnen, die zuvor ein Qualifikationsturnier durchliefen. Alle Spielerinnen starteten in der 1. Runde, in welcher die acht im BDO Invitation Table bestplatzierten Darter gesetzt waren und die restlichen Akteure zugelost bekamen.

Genau wie beim Männerturnier wurde auch beim Damenturnier im Satzmodus gespielt. Um einen Satz zu gewinnen, wurden hier ebenfalls drei Legs benötigt. In einem Entscheidungssatz musste ebenfalls mit zwei Legs Führung gewonnen werden. In allen Runden ausschließlich des Endspiels wurde im Modus Best of 3 gespielt. Das Finale wurde im Modus Best of 5 bestritten.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen: die Top 8 der BDO-Rangliste

Platz 9–15 der BDO-Rangliste
<li value=9>  Laura Turner
  Maria O'Brien
  Casey Gallagher
  Paula Jacklin
  Sharon Prins
  Trina Gulliver
  Tori Kewish

Sieger des Qualifikationsturniers
  Corrine Hammond
  Kirsty Hutchinson

Preisgeld 
Auch bei den Frauen wurde das Preisgeld gekürzt. 2019 betrug es noch £ 29.000, so waren es in diesem Jahr nur noch £ 26.500.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Junioren 
Als erstes Spiel der Nachmittagssession fand am 11. Januar 2020 das Finale der Junioren-Weltmeisterschaft der BDO statt. Es wurde im Best of 5-Modus ausgetragen. Der Sieger bekam £ 5.000 und der unterlegene Finalist £ 2.500.

Weblinks 
 BDO World Darts Championship bei bdodarts.com
 Vorbericht bei dartn.de
 Vorbericht bei darts1.de

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung im Royal Borough of Greenwich
Dartwettbewerb in London